Любовь Семёновна Селютина (род. 21 декабря 1952) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (2010).

Биография 
Любовь Семёновна Селютина родилась 21 декабря 1952 года. Детство прошло в Алтайском крае, позже семья переехала в Новокузнецк, где родители работали на комсомольской стройке. В 1974 году окончила Театральное училище им. Щепкина (курс Михаила Царёва). После училища вошла в труппу театра на Таганке, в котором стала ведущей актрисой.

Семья 
 Муж — художник Геннадий Павлов.
 Дочь — Соня (род. 1994).

Награды 
 Заслуженная артистка России (1996).
 Народная артистка России (2010).

Работы в театре 
  — «Преступление и Наказание» Ф. М. Достоевский — Соня Мармеладова
  — «Дом на набережной» Ю. Трифонов — Соня
  — «Три сестры» А. Чехов — Ирина
  — «На дне» М. Горький — Настя
  — «Вишнёвый сад» А. Чехов — Варя
  — «Мизантроп» Мольер — Элианта
  — «Пир во время чумы» А. С. Пушкин — донна Анна
  — «Электра» Софокл — Хрисофемида
  — «Медея» Еврипид — Медея (номинация на приз «Лучшая женская роль» в театральном фестивале «Золотая маска»)
  — «Братья Карамазовы» — Катерина Ивановна
  — «Шарашка» А. И. Солженицын — Наталья
  — «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехт — Шен-Те и Шуи-Та
  — «Евгений Онегин» А. С. Пушкин — Татьяна
  — «Живаго (Доктор)» Б. Л. Пастернак — Тоня
  — «Фауст» Гёте — Забота
  — «До и После» поэтический спектакль Ю. П. Любимова по поэзии Серебряного века — Анна Ахматова
  — «Электра» Софокл — Клитемнестра
  — «Арабески»  — Мать Гоголя; Пульхерия Ивановна
  — «Мёд»  — Филомена; Мать двух братьев
  — «На всякого мудреца довольно простоты»  — Манефа
  — «Старая, старая сказка» Х. К. Андерсен  — Ведьма
  — «Эльза» Я.Пулинович  — Эльза Александровна
 2018 — «Теллурия» В. Сорокин — актриса
 2021 — «Вишневый сад» А. П. Чехов — Шарлотта
 2023 — «Чёрная кошка, белый кот» спектакль Ю. Муравицкого по фильму Э. Кустурицы — Суйка

Фильмография 
 — — Вечный зов (14-я серия) — Зойка
  — Подарок судьбы — Любка, ткачиха
  — Чёрный монах — Варвара Николаевна
  — Мир в другом измерении (фильм 2-й «Зона — мир в другом измерении») — эпизод
  — Дмитрий Веневитинов
  — Египетская марка
  — А Вы ему кто? — Наталья Владимировна, соседка Евгения Петровича
  — Прилетит вдруг волшебник — Дама, сопровождающая Мишу
  — Продолжение следует — художник по костюмам
  — Срочно в номер 2 (фильм 8-й «Старомодное преступление») — мать Ерохина
  — Бумеранг из прошлого — Елизавета Петровна Самойлова, мать Михаила и Николая
  — Любить и ненавидеть (дело № 3 «Мёртвые воды Московского моря») — Вера, бывшая жена Карачаева
  — Адвокат 8 (18-я серия «Роковой пикник») — мать Лены
  — Непутевая невестка — Тамара Завьялова, соседка Рожковых; мать Жени и Нины
  — Сёмин. Возмездие — Лидия Михайловна Тетерева, врач-психиатр
  — Тропинка вдоль реки — Мария, мать Кости
  — Метро — эпизод
  — Бомбила. Продолжение — Ирина Михайловна, тётя Алёны
  — Пасечник — Зинаида Степановна, «Атлантида», бабушка Клюева
  — Торговый центр — эпизод
  — Мой любимый папа — Светлана Михайловна, покупательница иконы
  — Судья — Светлана Михайловна, мать Нины
  — Провокатор — баба Маня (Марья Сергеевна)
  — Этюды о свободе (эпизод «Рай»)
  — Триггер — мама Михаила

Примечания

Ссылки 
 Любовь Селютина на сайте театра на Таганке
 Любовь Селютина. Театральный роман. Часть вторая. 06.2008

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Актёры и актрисы Театра на Таганке